Skok w dal mężczyzn był jedną z konkurencji lekkoatletycznych rozgrywanych podczas V Igrzysk Olimpijskich w Sztokholmie.

Mistrzem olimpijskim w tej konkurencji został Amerykanin Albert Gutterson.

W rywalizacji wzięło udział 30 skoczków z 13 reprezentacji.

Wyniki

Bibliografia 
 

Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1912